Ахиллес Фридман (, при рождении Ахил Фридман; 19 марта 1904, Лодзь — 1940, Пальмиры) — польский шахматист.

Работал клерком в банке.

После четвёртого чемпионата Польши (1937) прекратил участвовать в турнирах.

Ахиллес был арестован в Варшавском шахматном кафе. Убит в начале 1940 года в селе Пальмиры.

Семья 
 Леон — брат.

Спортивные достижения

Примечания

Литература 
 Tadeusz Wolsza, Dictionary of Polish Chessplayers, vol. 3, p. 33.

Ссылки 

Шахматисты Польши
Жертвы Холокоста